Серге́й Корф: Корф, Сергей Александрович (1876—1924) — юрист, профессор русского государственного права и истории русского права Гельсингфорского университета.
 Корф, Сергей Сергеевич (1906—1989) — американский астрофизик российского происхождения.